Colina (Brazylia)
 Colina (Chile)